Вильянуэ́ва-де-Га́льего (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сарагоса. Занимает площадь 76 км². Население — 4255 человек (на 2009 год). Расстояние — 13 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 
 Интернет-портал 

Муниципалитеты Сарагосы